Niccolò Cabeo – filosofo, matematico e astronomo italiano
 Cabeo – cratere lunare